Святой Шарль (Карл) Эже́н (Евге́ний) де Фуко́ (; ) — монах-траппист, отшельник, исследователь Африки. Римско-католическая церковь причислила Шарля де Фуко к лику блаженных в 2005 году, канонизировала — в 2022 году.

Биография 
Родился 15 сентября 1858 года в Страсбурге. С шести лет воспитывался в семье деда, поскольку отец и мать умерли. В 1870 году Страсбург был оккупирован прусской армией во время Франко-Прусской войны, и семья переселилась в Нанси. Шарль де Фуко поступил в Сен-Сир, по его окончании в 1881—1884 гг. служил во французской армии в Африке. В 1882 году он подавал в отставку, не согласившись с дисциплинарными требованиями командования, однако вернулся на военную службу после начала военной кампании в Тунисе. Позже в одиночку путешествовал по южному Марокко, перешёл горы Атлас, и далее странствовал по Алжирской Сахаре, иногда выдавая себя за еврея-торговца. Глубоко заинтересовался религией.

В 1890 году Фуко вступил в орден траппистов, в 1901 году рукоположен в священники. Получил разрешение проповедовать в Сахаре среди туарегов нагорья Ахаггар. Поселился в городе Бени-Аббес недалеко от границы с Марокко, вёл отшельническую жизнь.

В 1904 году Шарль де Фуко после сложных колебаний принял предложение своего друга генерала Лаперрина, покинул Бени-Аббес и присоединился к военной команде, направившейся на юг Алжира в район Хагар (Аххагар). Летом 1905 года он окончательно переселился туда, построив себе маленький дом в Таманрассете, населённом туарегами. Здесь Шарль де Фуко оказался в полном одиночестве. Он был единственным европейцем-католиком в этой местности, и не мог совершать Евхаристию. В 1907 году в Хаггаре случилась жестокая засуха, Шарль де Фуко заболел и оказался в критическом состоянии. Его спасли туареги, отпоив козьим молоком. Постепенно он привык к жизни в полной изоляции, установил близкие отношения с местными, изучал язык. Шарль де Фуко не обращал туарегов в христианство, считая что проповедью должна быть вся его повседневная жизнь в доброте и смирении. Иногда он беседовал о религии с теми кто изъявлял желание поговорить об этом, но стремился прежде всего помогать соседям, изучать их жизнь.

Более 16 лет он там жил как местный житель и занимался изучением обычаев и нравов туарегов, часть из них почитала Фуко как «великого марабута». Составил большой словарь туарегского языка, опубликованный уже после его смерти. Фуко также написал книгу «Reconnaissance au Maroc», кроме того известны его работы о поэзии туарегов.

В 1914 году он посетил Францию. Начало Первой мировой войны сильно взволновало Шарля де Фуко, поскольку многие его товарищи оказались на фронте. В самом Алжире обстановка стала более напряженной, часть французских войск была выведена. Он отказался переселиться в близлежащий французский форт, но решил построить небольшую крепость (касбу) рядом с деревней для защиты местных жителей в случае нападения разбойников. Осенью 1916 года он переселился в эту крепость-«бордж» (от берберского bordj «крепость»). Вероятно, в ней хранилось и оружие для отряда самообороны Таманрассета.

Фуко погиб на пороге своего дома 1 декабря 1916 г. во время восстания туарегов. Группа бандитов пыталась его похитить, однако один из них застрелил Фуко после появления полицейских. Фуко похоронен в оазисе Эль-Голеа в Алжире.

Почитание 
Признан мучеником и беатифицирован 13 ноября 2005 года кардиналом Жозе Сарайвой Мартиншем от имени папы Бенедикта XVI. Духовность и сочинения Шарля де Фуко послужили фундаментом для созданных в 30-х годах XX века католических орденов малые братья Иисуса и малые сёстры Иисуса. В 2006 году памятник Фуко был установлен перед Новой церковью Святого Петра в Страсбурге.

15 мая 2022 года канонизирован папой Франциском.

День памяти — 1 декабря.

См. также 
 Список святых, канонизированных папой римским Франциском

Примечания

Литература 
 300 путешественников. Биографический словарь. М., 1966

Ссылки 
 «Шарль де Фуко и ещё 15 тысяч малых братьев и сестёр Иисуса» //Истина и жизнь. 10/2006

Святые Франции
Католические святые
Христианские святые XX века
Канонизированные Франциском
Канонизированные в XXI веке
Католические миссионеры
Канонизированные учёные
Путешественники Франции
Лингвисты Франции
Трапписты
Сахара
Выпускники Сен-Сира
Застреленные в Алжире